Tombo ist

 eine andere Bezeichnung für die afrikanische Volksgruppe der Dogon
 eine Insel in Guinea, siehe Tombo Island
 eine Küstenfischerstadt in Sierra Leone, siehe Tombo (Sierra Leone)
 eine Halbinsel in Argentinien, siehe Punta Tombo
 ein Ort in Südafrika, siehe Thombo, bis 2005 Tombo
 ein hausgebrautes Bier in Namibia, siehe Bier in Namibia
 das portugiesische Nationalarchiv, siehe Arquivo Nacional da Torre do Tombo
 eine Rolle in Kikis kleiner Lieferservice